Sebestyén Tibor (1933) magyar fizikus
 Sebestyén Tibor (1934–2021) újságíró
 Sebestyén Tibor (1943–2016) vajdasági magyar színész
 Sebestyén Tibor (1969) kosárlabdázó